Michel Colbert ist der Name folgender Personen:

* Michel Colbert (Bischof) (1629–1676),  	französischer Geistlicher, Bischof von Mâcon
 Michel Colbert (Prämonstratenser) (1633–1702), französischer Prämonstratenser, Abt des Klosters Prémontré